Храко́вский:

 Храковский, Виктор Самуилович (род. 1932) — советский/российский лингвист
 Храковский, Владимир Львович (1893—1984) — советский художник